Mount Zion kan syfta på följande platser:

Israel 

 Sion, kulle, Jerusalem,

USA 

 Mount Zion (ort i USA, Georgia, Carroll County), 
 Mount Zion (ort i USA, Georgia, Hancock County), 
 Mount Zion, Illinois, ort, Macon County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar